Linnell peut faire référence à :
 John Linnell (né en 1959), un chanteur, accordéoniste et pianiste américain, membre fondateur du groupe They Might Be Giants
 Linnell Camp, une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie

Voir aussi 
 Martin Larsson Linell (1849-1897), un entomologiste